Baby Looney Tunes este un serial de animație produs de Warner Bros. Animation. Acest serial prezintă personajele Looney Tunes ca copii mici aflați sub grija lui Buni. A avut premiera pe blocul Kids' WB! pe 7 septembrie 2002 și a continuat să se difuzeze pe Cartoon Network până în anul 2006.

Fiecare episod conține două segmente iar la mijlocul lor câte un număr muzical, de obicei bazat pe alte cântece pentru copii (începând cu al doilea sezon, aceste numere muzicale s-au redus foarte mult).

În România, serialul a avut premiera pe canalul Pro Cinema subtitrat în limba română și s-a difuzat din anul 2008 până în anul 2009. Pe 12 octombrie 2011 serialul a avut premiera pe canalul Boomerang ca parte a blocului Cartoonito dublat în limba română.

Despre serial 
Înainte de a deveni vedete sau staruri adulte Looney Tunes, au fost Baby Looney Tunes! De două ori mai mici, dar de două ori mai dificili pentru biata Bunicuță, Bugs, Daffy, Taz, Tweety, Lola și Sylvester locuiesc împreună, se joacă împreună, o mai supără pe biata bunicuță și fac trăsnăi Looney Tunes împreună.

Personaje 
 Baby Bugs
 Baby Lola
 Baby Daffy
 Baby Melissa
 Baby Petunia
 Baby Taz
 Baby Tweety
 Baby Sylvester
 Buni
 Floyd Minton - Floyd este nepotul lui Buni. Mereu îi duce pe copii în diverse vizite.

Alte personaje 
Deobicei apar în timpul numerelor muzicale sau apar în anumite episoade:

 Baby Porky
 Baby Elmer
 Baby Sam
 Baby Gossamer
 Baby Michigan
 Baby Wile E. și Road Runner
 Baby Foghorn
 Cățelușul Barnyard
 Baby Pepé
 Baby Marvin
 Cățelușul K-9
 Bebelușii Marțieni

Episoade

Vezi și 
 Looney Tunes

Referințe

Legături externe 
 
 
 
 Recenzie a DVD-ului Baby Looney Tunes Volume Three: Puddle Olympics

Desene animate
Seriale de animație
Desene animate produse de Warner Bros.
Desene animate produse de Big Bang Digital Studios
Boomerang
Looney Tunes